Disco Polo Live
 Digital Power Line
 diagnostyczne płukanie otrzewnej
 Dolby Surround Pro Logic
 Demokratyczna Partia Lewicy